Cetra steht für:
 Cetra (Label), ehemaliges italienisches Plattenlabel
 La Cetra, barocke Konzertsammlungen
 La Cetra Barockorchester Basel

Siehe auch:
 Quartetto Cetra